Жамалда отар — бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на севере от села Новолакское.

История 
Жамалда отар был основан чеченцем-аккинцем главой фамилии Жамалдой. С чеченского переводится, как «хутор Жамалдаевых».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана